Der Begriff Ehrenhalle ist mehrdeutig. Es kann unter anderem gemeint sein:
 Friedrich-Ludwig-Jahn-Ehrenhalle, Freyburg
 Die Ehrenhalle der oldenburgischen Artillerie
 Die Ehrenhalle in Heilbronn
 Die Ehrenhalle im Nürnberger Luitpoldhain. Siehe Reichsparteitagsgelände
 Die Hall of Honor (deutsch: Ehrenhalle) der National Security Agency (NSA)